Пятигорье:

 Пятигорье — историко-географическая местность в окрестностях Пятигорска.
 Пятигорье — остановочный пункт Белорусской железний дороги.
Пятигорье  — вымышленный город на берегу моря, в котором происходят события фильма "Это мы не проходили". Съёмки проходили в Новороссийске.